Cuentos de Terror es el tercer LP de Volador G quienes luego de 9 años de trayectoria se han convertido en referente del costado más oscuro del rock.

Fecha de Lanzamiento: noviembre de 2008

Sinopsis 

Originalmente pensado como un disco de canciones, a medida que la banda comenzó a elegir los doce temas que componen “Cuentos…” (entre casi un centenar de demos) fue inevitable replantear la idea original para empezar a hablar de un disco conceptual, ya que todos las letras tenían una esencia común, incluso habiendo sido escritas por personas diferentes. “Cuentos…” habla de un terror urbano y tangible. Son historias que esquivan monstruos y demonios, pero que igualmente aterran. Y en muchos casos son autorreferenciales y manifiestan temores propios del escritor en los que es fácil verse identificado. La producción artística estuvo a cargo de Fernando Pécora y Gabriel Mateos (quien ya había producido “Volador G” y además realizó el mastering) y fue mezclado por Eduardo Pereyra. La edición cuenta con un booklet que emula un libro de cuentos, con ilustraciones del dibujante Mariano Ruszaj.

Lista de temas 
 En Blanco
 Mar
 Cosas del Amor
 Maldición
 Diamante
 Buena Noche Para Estar Despierto
 Oigo Hablar
 Matarte
 Cuentos de Terror
 Abrepuertas
 Todas Las Promesas Rotas
 Alarmas & Relojes

Álbumes de 2008
Álbumes de Volador G
Álbumes de rock en español